de spoorlijnen van DB Netz verdeeld in:
 Gäubahn, een Duitse spoorlijn tussen Stuttgart en Singen
 oude Gäubahn, een Duitse spoorlijn tussen Eutingen im Gäu en Freudenstadt
 Gäubahn, een Duitse spoorlijn tussen Ochsenfurt am Main en Weikersheim 
 Gäubahn, een Zwitserse spoorlijn tussen Olten en Solothurn, onderdeel van de Jurafusslinie tussen Olten en Genève
Gäubahn 
Gäubahn